Stephan Schulz-Winge (Neuss, 1974. szeptember 13. –) német labdarúgó-középpályás.

További információk 
Stephan Schulz-Winge adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1974-ben született személyek
Német labdarúgók
A Borussia Mönchengladbach labdarúgói
A Borussia Mönchengladbach II labdarúgói
Az FC 08 Homburg labdarúgói
A VfB Remscheid labdarúgói
A KFC Uerdingen 05 labdarúgói
A TuRU Düsseldorf labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek